Шульгоф () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шульгоф, Эрвин (1894—1942) — чешский композитор и пианист еврейского происхождения.
 Шульгоф, Юлиус (1825—1898) — франко-германский композитор и пианист чешского происхождения.